Водопад Светигора, водопад испод манастира Морача, који ствара оближњи поток који се слива у реку Морачу.
Светигора (часопис), часопис Српске православне Митрополије црногорско-приморске од 1992.
Радио Светигора, радио Српске православне Митрополије црногорско-приморске од 1998.

Види још 
Света гора, један од центара православног света.